Federica Amalia de Schlieben (; Königsberg, 28 de febrero de 1757-Schleswig, 17 de diciembre de 1827) fue la consorte del duque Federico Carlos Luis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.

Primeros años 
Federica nació en Königsberg, en el Reino de Prusia, y era la segunda hija y más joven del conde Carlos Leopoldo de Schlieben y de su esposa, la condesa María Leonor de Lehndorff.

Matrimonio e hijos 
Federica contrajo matrimonio con el duque Federico Carlos Luis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck, hijo del príncipe Carlos Antonio Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck y de su esposa, la condesa Carlota de Dohna-Schlodien, el 9 de marzo de 1780 en Königsberg. Federica y Federico Carlos tuvieron tres hijos:

 Federica (13 de diciembre de 1780-19 de enero de 1862).
 Luisa (28 de septiembre de 1783-24 de noviembre de 1803), princesa consorte de Anhalt-Pless.
 Federico Guillermo (4 de enero de 1785-27 de febrero de 1831), duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.

Títulos y estilos 
 28 de febrero de 1757-9 de marzo de 1780: la condesa Federica de Schlieben.
 9 de marzo de 1780-25 de marzo de 1816: Su Alteza Serenísima la duquesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.
 25 de marzo de 1816-17 de diciembre de 1827: Su Alteza Serenísima la duquesa viuda de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Beck.

Descendientes 
A través de su hijo, el duque Federico Guillermo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, Federica es ancestro de los monarcas Isabel II del Reino Unido, Margarita II de Dinamarca, Constantino II de Grecia, Felipe VI de España, Carlos XVI Gustavo de Suecia, Harald V de Noruega, Felipe de Bélgica y Enrique de Luxemburgo.

Ancestros

Referencias 

Friederike
Nacidos en Königsberg
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX
Duquesas consortes de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg